

Зюзіно — село, Білозерський район, Курганська область
 Зюзіно — село, Шарканський район, Удмуртія
 Зюзіно — московський район, названий на честь однойменного села, що розташовувався на його місці